В різних галузях матемактики, примітивний многочлен має різні значення:
 В теорії полів, примітивний многочлен — це мінімальний многочлен примітивного елемента розширення поля GF(pm).
 В алгебрі (і особливо теорії кілець), примітивний многочлен — це многочлен над областю цілісності R (наприклад, цілі) такий, що жоден з необоротних елементів з R не є дільником усіх його коефіцієнтів.